Termenul „Frătești” se poate referi la:

 Localități din România:
 Frătești, Argeș
 Frătești, Giurgiu
 Frătești, Gorj